Aleksandr Panczenko
 Jurij Panczenko
 Natalija Panczenko
 Ołeksandr Panczenko
 Ołeksandr Panczenko (hokeista)
 Wiktor Panczenko